Cao Zhen (tafeltennisster)
Cao Zhen (generaal)